Bergerud ist der Name folgender Orte in Schweden:

 Bergerud (Årjäng), Gemeinde Årjäng, Värmlands län
 Bergerud (Eda), Gemeinde Eda, Värmlands län

Bergerud ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred L. Bergerud (1899–1977), US-amerikanischer Politiker
 Per Bergerud (* 1956), norwegischer Skispringer
 Torbjørn Bergerud (* 1994), norwegischer Handballspieler